Hendersonville puede referirse a:

Hendersonville (Carolina del Norte)
Hendersonville (Tennessee)
Hendersonville (Pensilvania)
Hendersonville (Virginia)
Hendersonville (Mississippi)